Kook peut faire référence à :

 un nom yiddish signifiant « regarder », porté par :
 Abraham Isaac Kook, grand-rabbin de la Palestine mandataire, considéré comme le premier grand-rabbin d'Israël, et fondateur de la yeshiva Merkaz Harav ;
 Zvi Yehouda Kook, son fils et successeur, rabbin et éminente figure du sionisme religieux ;
 Hillel Kook (dit Peter Bergson), neveu d'Abraham Isaac Kook, activiste du sionisme révisionniste au cours de la Seconde Guerre mondiale.

Patronyme juif